Алекса́ндр Серге́евич Ки́ров () — казахстанский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Клубную карьеру начинал в алматинском «ЦСКА-Жигер». До дебюта в премьер-лиге успел поиграть в футбольных клубах «Каспий» (Актау) и «Карасай-Сарбаздары». Затем уже играл в таких ведущих клубах страны как: «Восток», «Алма-Ата», «Актобе», «Атырау», «Локомотив».

Летом 2011 года перешёл на правах аренды, до конца сезона в «Шахтёр» и выигрывает с ним чемпионат страны. После этого карагандинский клуб выкупил права на защитника у столичной команды. После завоевания второго чемпионства, Александр вновь решает сменить команду.

В 2013 году он снова играет за «Астану», в 2014 году возвращается в «Шахтёр», а в 2015 году выступает за свой уже 10-й клуб «Жетысу (Талдыкорган)», но летом уходит в узбекский «Коканд 1912».

В марте 2016 года Киров подписал сезонный контракт с павлодарским «Иртышом». В 2017 году получает травму — разрыв крестообразных связок, после которой решает повесить бутсы на гвоздь, закончив профессиональную карьеру. В данный момент играет в различных любительских турнирах в Санкт-Петербурге.

Международная 
Свой первый матч за национальную сборную Казахстана провёл против сборной Англии 11 октября 2008 года, отыграв на поле 85 минут. 4 июня 2013 года провёл за сборную свой последний 29-й матч со сборной Болгарии.

Достижения

Командные 
  «Каспий» (Актау)
 Бронзовый призёр зонального турнира первой лиги Казахстана: 2003

  «Карасай-Сарбаздары»
 Серебряный призёр зонального турнира первой лиги Казахстана: 2004

  «Алма-Ата»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2006
 Финалист Кубка Казахстана: 2008

  «Актобе»
 Финалист Кубка Содружества: 2009

  «Атырау»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2009

  «Локомотив» / «Астана»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2013
 Обладатель Кубка Казахстана: 2010
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2011

  «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана: 2011, 2012

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (4): № 1 (2010, 2011); № 2 (2009, 2012)

Статистика

Клубная

Международная

Матчи и голы за сборную 

Итого: 29 матчей / 0 голов; 6 побед, 4 ничьи, 19 поражений.

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Коканд 1912»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тараз»